Па́уль Крю́гер:
 Крюгер, Пауль (1825—1904) — президент Южно-Африканской республики (Трансвааль) в 1883—1900 годах.
 Крюгер, Пауль (1871—1939) — немецкий шахматист.